Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova individual de combinada nòrdica en categoria masculina sobre una distància de 10 quilòmetres d'esquí de fons i un salt amb esquís des d'un trampolí de 90 metres.

La prova es realitzà entre el dia 14 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Olympic Park. Participaren un total de 45 esquiadors de 14 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Salt amb esquís

Esquí de fons

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - individual salt normal 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 2010
Combinada nòrdica als Jocs Olímpics